Luci Anni Vinicià, senador i conspirador romà contra Neró
 Anni Vinicià, senador i conspirador romà contra Claudi
 Marc Celi Vinicià, tribú de la plebs el 53 aC